Gunung Kemala (Prabumulih Barat), een plaats in Indonesië
Gunung Kemala (Pesisir Tengah), een plaats in Indonesië